Csehország
 Lozice, település a Chrudimi járásban
 Lengyelország
 Łozice, település a Nyugat-pomerániai vajdaság Koszalini járásában
 Łozice, település a Nyugat-pomerániai vajdaság Pyrzycei járásában
 Łozice, település a Podlasiei vajdaságban
 Szlovénia
 Lozice, település Vipava községben